Chise bezeichnet:
 ist ein rechter Nebenfluss der Aare: Chise (Fluss)
 einen Ainu-Gott: Cise-kor-kamuy (, Chise-koro-kamui)
 Chise Matoba, Pseudonym der Regisseurin Sachi Hamano